Centenary Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Centenary Methodist Church (Craven County, North Carolina), NRHP-Nr. 72000937
 Centenary Methodist Church (Robeson County, North Carolina), NRHP-Nr. 07000294